Одна родина — телепередача, що виходила на каналі «Інтер» у 2013 р.
 Одна родина — телепередача, що виходила на 5 каналі у 2014–2015 рр.